Reichenstein heißen folgende geografische Objekte:
 Reichenstein (Lauterach), Ortsteil der Gemeinde Lauterach, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Reichenstein (Puderbach), Ortsteil der Gemeinde Puderbach, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Reichenstein (Gemeinden Gutau, Pregarten, Tragwein), Ortschaft von Tragwein, sowie Gutau und  Pregarten, alle Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Reichenstein (Zweisimmen) (Ortsteile Vorderer – / Hinterer –), in der Gemeinde Zweisimmen im Berner Oberland

historisch:
 Reichenstein, bis 1938 Skoppen, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Skop (Ryn), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Reichenstein, Kreis Frankenstein, Schlesien, seit 1945: Złoty Stok, Stadt in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Kašperské Hory, Stadt in Tschechien
 Herrschaft Reichenstein, bei Puderbach, Westerwald, Deutschland
 Reichenstein (Much), ein ehemaliger Ortsteil der Gemeinde Much, Rhein-Sieg-Kreis

Bauwerke:
 Kloster Reichenstein bei Kalterherberg in der Eifel, Kreis Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Burg Reichenstein (Baden), Burgruine in Neckargemünd im Rhein-Neckar-Kreis in Baden-Württemberg
 Burg Reichenstein (Elsass), Burgruine bei Riquewihr im Département Haut-Rhin im Elsass, Frankreich
 Burgruine Reichenstein (Oberpfalz), Burgruine bei Schönsee im Landkreis Schwandorf in Bayern
 Burg Reichenstein (Österreich), Burgruine bei Tragwein im Bezirk Freistadt in Oberösterreich
 Burg Reichenstein (Mittelrhein), Burg in Trechtingshausen im Landkreis Mainz-Bingen in Rheinland-Pfalz
 Burg Reichenstein (Schweiz), Burg in Arlesheim im Bezirk Arlesheim im Kanton Basel-Landschaft
 Burg Reichenstein (Westerwald), Burgruine bei Puderbach im Landkreis Neuwied in Rheinland-Pfalz
 Burg Reichenstein (Württemberg), Burgruine bei Lauterach-Reichenstein im Alb-Donau-Kreis in Baden-Württemberg
 Burg Rychleby (Reichenstein), Burgruine bei Javorník, Okres Jeseník, Tschechien
 Schloss Reichenstein, besser bekannt als Inzlinger Wasserschloss im Kreis Lörrach in Baden-Württemberg

Berge und Gebirge (sortiert nach Höhe):
 Eisenerzer Reichenstein, 2165 m, in den Ennstaler Alpen in der Steiermark
 Admonter Reichenstein, 2251 m, in den Ennstaler Alpen in der Steiermark
 Grundlseer Reichenstein, 1913 m, im Toten Gebirge
 Reichenstein (Oberpfälzer Wald), 874 m, bei Stadlern im Oberpfälzer Wald, Bayern
 Reichenstein (Westerwald) (auch Reichenscheid), ca. 453 m, bei Westerburg im Westerwald, Rheinland-Pfalz

Reichenstein ist der Familienname folgender Personen:
 Elsa von Reichenstein (* 1408; † um 1485), Äbtissin
 Felix Droste Vischering zu Nesselrode-Reichenstein (1808–1865), Gutsbesitzer und Mitglied des Preußischen Herrenhauses
 Ferdinand Friedrich von Reichenstein (1723–1794), preußischer Generalmajor
 Franz von Nesselrode-Reichenstein (* 1635; † 1707), Diplomat und Kurkölnischer Statthalter
 Franz Joseph Müller von Reichenstein (* 1742; † 1825), Naturwissenschaftler
 Friedrich Reichenstein (1906–2017), israelischer Zeitungsverleger
 Hermann Droste zu Vischering von Nesselrode-Reichenstein (1837–1904), Politiker und Gutsbesitzer
 Johann Franz Joseph von Nesselrode-Reichenstein (* 1755; † 1824), Innen-, Justiz- und Kriegsminister des Großherzogtums Berg
 Karl Josef von Nesselrode-Reichenstein, Innenminister von Cleve-Berg 
 Peter Reich von Reichenstein († 1296), Bischof von Basel seit 1286 

Siehe auch:
 Reichensteiner, Reichensteiner Gebirge
 Reichinstein
 Reichstein